Zetterström är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Zetterström 1 764
 Sätterström 128
 Zätterström 40
 Setterström 33
Tillsammans blir detta 1 965 personer.

Personer med efternamnet Zetterström eller med varianter av detta namn
 Alexander Zetterström (född 1995), fotbollsspelare
 Arne Zetterström (1917–1945), dykpionjär
 Birgitta Zetterström-Karpe (1920–1998), ögonläkare, professor
 Björn Zetterström (1937–2011), militärläkare
 Carl Zetterström, flera personer
 Carl Zetterström (donator) (1767–1829), professor i medicin
 Carl Zetterström (författare) (1950–2005), författare, kåsör och konstnär, signaturen Carl Z
 Carl Zetterström (målare) (aktiv på 1700-talet), kyrkmålare
 Dan Zetterström (född 1954), konstnär och ornitolog
 Eric Zätterström (1891–1969), jurist, rådman
 Erik Zetterström (1904–1997), revyförfattare, skriftställare med signautren Kar de Mumma
 Fredrik Zetterström (född 1972), operasångare, bariton
 Frida Zetterström (född 1975), journalist, radiopratare, programledare
 Gotthard Zätterström (1864–1923), grosshandlare
 Gunnar Zetterström (1902–1965), målare
 Hasse Zetterström (1877–1946), författare, kåsör och tidningsutgivare, signaturen Hasse Z
 Hjalmar Zetterström (1875–1954), arkitekt och byggmästare
 Jelena Zetterström (född 1961), journalist och författare
 Magnus Zetterström (född 1971), entreprenör och speedwayförare
 Margareta Zetterström (född 1945), författare och översättare
 Marianne Zetterström (1912–2011), journalist, författare och kåsör, signaturen Viola
 Mimmi Zetterström (1843–1885), målare
 Märta Zätterström (1884–1970), matskribent
 Nils Zetterström (1874–1965), disponent, målare och tecknare
 Olof Zetterström (1913–2005), trafikingenjör
 Rolf Zetterström (1920–2011), barnläkare, professor
 Rune Zetterström (1936–2003), operasångare (bas) och skådespelare
 Sven Zetterström (1902–1973), journalist och manusförfattare
 Sven Zetterström (politiker) (1925–2016), politiker, socialdemokrat
 Thea Setterström (1898–1983), målare
 Ulf Zetterström (född 1958), ishockeyspelare
 Ulla Cyrus-Zetterström (1913–2017), textiltekniker, vävlärare och författare
 Wilhelm Zätterström (1897–1993), officer vid intendenturkåren
 Åke Zetterström (född 1964), operasångare (baryton)

Källor

Se även
 Zetterströmmunstycke, marinarkeologiskt hjälpmedel
 Zetterströms Varv, Mariehamn, Åland

Svenska efternamn